Il toponimo Sânmartin può riferirsi a diverse località della Romania:

Sânmartin, comune del distretto di Bihor
Sânmartin, comune del distretto di Cluj
Sânmartin, comune del distretto di Harghita